Adolf I van Altena (1157-1220), aartsbisschop van Keulen (1192-1216)
 Adolf I van Anhalt (-1473), vorst van Anhalt-Köthen (1423-1473)
 Adolf I van Berg (1078-1106), graaf van Berg (1093-1106)
 Adolf van Luxemburg (1817-1905), hertog van Nassau (1839-1866), groothertog van Luxemburg (1890-1905)
 Adolf I van der Mark (? - 1249), graaf van Mark
 Adolf I van Nassau (ca. 1255-1298), graaf van Nassau (1276-1298), Rooms-koning (1292-1298) en landgraaf van Thüringen (1294-1298)
 Adolf I van Nassau-Siegen (1362-1420), graaf van Diez (1388-1420), Nassau-Siegen (1416-1420) en Vianden (1417-1420)
 Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1307-1370), graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1344-1370)
 Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein (-1390), bisschop van Speyer (1371-1390), aartsbisschop en keurvorst van Mainz (1381-1390)
 Adolf I van Schaumburg en Holstein (?-1130), graaf van Holstein, graaf van Schauenburg
 Adolf I George van Schaumburg-Lippe (1817-1893), vorst van Schaumburg-Lippe (1860-1893)
 Adolf I van Sleeswijk-Holstein-Gottorp (1526-1586), hertog van Holstein-Gottorp (1533-1586)